Gnadenkreuz steht für
Gnadenkreuz (Mainz), gotisches Kruzifix 
 Orden De la Générosité